Вэй

История 

— царства в истории Китая:

 Вэй, Чуньцю (; пиньинь: Wèi) — китайское княжество и династия, 
правившая примерно с 1122 года до н. э. по 209 год до н. э. в царстве Вэй, наибольший расцвет пришёлся на период Чуньцю. Ветвь Чжоу.
 Вэй, Чжаньго () — китайское княжество и династия, существовало с 403 года до н. э. по 225 год до н. э. в период Чжаньго после распада царства Цзинь (царство).
 Вэй (, пиньинь: Cáo Wèi) — китайское царство времён Эпохи Троецарствия Китая, существовало в 220—266 годах.
 Жань Вэй (冉魏) — государство, существовавшее в 350—352 годах на землях Северного Китая.
 Северная Вэй (Тоба Вэй) 386—534 годы.
 Западная и Восточная Вэй, эфемерные государства, образовавшиеся в результате распада Северной Вэй.

Фамилия 
Фамилия 韋 (Вэй) — 178-й иероглифический ключ («Выделанная кожа»).
  (род. 1935) — китайский физик-ядерщик, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1964) — китайский материаловед, действительный член Академии наук КНР.
 Вэй, Лана (род. 1984) — канадская кёрлингистка.
 Вэй Ляо — автор классического военного трактата «Вэй Ляоцзы».
 Вэй Уфэн (род. 1964) — китайский биолог в области охраны природы, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1941) — китайский астрофизик, действительный член Академии наук КНР.
 Вэй Фэнхэ (род. 1954) — военный деятель КНР, министр обороны с 2018 года.
 Вэй Чжао, 韋昭 (204—273) — учитель, служивший в Царстве У во время эпохи Троецарствия.
 Вэй Цзиншэн — китайский диссидент, просидевший в заключении 18 лет и освобождённый в 1997 году.
 Вэй Цююэ (род. 1988) — китайская волейболистка, связующая, чемпионка и бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Вэй Цзичжун (род. 1936) — китайский волейбольный функционер, президент ФИВБ (2008—2012).
 Вэй Шо (, 272 −349) — китайский каллиграф эпохи Цзинь.
  (род. 1959) — китайский онколог, действительный член Академии наук КНР.
 Вэй Юэгуан (род. 1960) — китайский материаловед, действительный член Академии наук КНР.

Псевдоним 
 Вэй, Маша (Маша Вэй) — российский видеоблогер, актриса.

Топонимы 

 Вэйсянь (Ханьдань) (魏县) — уезд городского округа Ханьдань провинции Хэбэй (КНР)
 Вэйсянь (Синтай) (威县) — уезд городского округа Синтай провинции Хэбэй (КНР)
  — река в Англии.
 Вэйхэ (приток Хуанхэ) — река в Китае.

Другие значения:
 Вэй () — понятие «деяния, активности» в даосизме.

См. также 
 Сто фамилий
 Вейская империя
 Вей